Franco Nanni, calciatore nato nel 1944
Franco Nanni, calciatore nato nel 1948